Ге́нрих Ште́йнберг:
 Штейнберг, Генрих Владимирович (1900—1973) — советский военачальник, инженер-контр-адмирал.
 Штейнберг, Генрих Семёнович (1935—2020) — российский вулканолог.